In Indonesië
Onderdistrict in Indonesië
 Kalisat (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Jember in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
 Kalisat (Bungkal), een plaats in het bestuurlijke gebied Ponorogo in de provincie Oost-Java
 Kalisat (Kalisat), een plaats in het bestuurlijke gebied Jember in de provincie Oost-Java
 Kalisat (Rembang), een plaats in het bestuurlijke gebied Pasuruan in de provincie Oost-Java
 Kalisat (Sempol), een plaats in het bestuurlijke gebied Bondowoso in de provincie Oost-Java
Station in Indonesië
 Station Kalisat, een spoorwegstation in de provincie Oost-Java